Mosley - sobrenome de senhores do feudo de Manchester, na Inglaterra até 1846. Eles também se tornaram ricos proprietários de Staffordshire.

Pessoas
 Chuck Mosley – cantor norte-americano
 Ian Mosley – baterista da banda Marillion
 Karla Cheatham-Mosley – atriz norte-americana
 Lacey Mosley –  vocalista da banda Flyleaf
 Max Mosley – ex-presidente da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo
 Oswald Mosley – fundador da União Britânica de Fascistas
 Shane Mosley – lutador de boxe

Música
 Mosley Music Group – gravadora fundada por Timbaland

Desambiguações de sobrenomes